Це список станцій Харківського метрополітену — системи
ліній метрополітену в Харкові (Україна). Першу лінію було відкрито 23 серпня 1975 року. На момент відкриття вона нараховувала вісім станцій. Наразі метрополітен налічує три лінії з 30 діючими станціями, зокрема три пересадкові вузли.

Цей список станцій виконано із прив'язанням до ліній і поділено на діючі, споруджувані чи запроектовані станції.

Лінії і діючі станції

Споруджувані та заплановані станції

Пересадкові вузли 
 Майдан Конституції — Історичний музей
 Спортивна — Метробудівників
 Університет — Держпром

Див. також 
 Перелік пускових дільниць і нових станцій Харківського метрополітену
 План розвитку Харківського метрополітену

Посилання 
 Офіційний сайт Харківського метрополітену 
 Вебсторінка Харківського метрополітену на urbanrail.net

Примітки 

Харківський метрополітен

Списки:Транспорт України
Х